Sisto ou Sixto foi o cognome de vários papas: 

 Papa Sisto I (115-126) 	
 Papa Sisto II (257?-258?) 	
 Papa Sisto III (432-440) 	
 Papa Sisto IV (1471-1484)	O.F.M.
 Papa Sisto V (1585-1590) O.F.M.Conv.

Outros
 Sixto de Bourbon-Parma

Desambiguação